Deutschland-Klasse ist der Name folgender Militärschiffklassen:
 Deutschland-Klasse (1904), Klasse von Linienschiffen der Kaiserlichen Marine
 Deutschland-Klasse (1931), Klasse von drei Panzerschiffen bzw. schweren Kreuzern der Kriegsmarine